Блејденсбург има више значења:
 Блејденсбург (Охајо)
 Блејденсбург (Мериленд)